Garda se poate referi la:

 Garda, Veneto, o comună pe malul lacului Garda, în provincia Verona, Italia
 Garda, Suedia, oraș pe insula Gotland, Suedia
 Lacul Garda, cel mai mare lac din Italia, situat în nordul țării

Altele 
 Garda Financiară, organism de control în România

Vezi și 
 Gârda (dezambiguizare)